Horhi (szlovákul Horša), Léva városrésze, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Horhy, középkori település Pilis vármegyében
Horhi, középkori település Szilágy vármegyében
Horhi puszta, középkori település Tolna vármegyében, ma Fürged része, Tolna vármegye, Tamási járás
Horhi puszta, középkori település Veszprém vármegyében, ma Szentgál és Herend része, Veszprém vármegye, Veszprémi járás

Jegyzetek